Худо је име неколицине села у Словенији:
Худо (Домжале), у општини Домжале
Худо (Ново Место), у општини Ново Место
Худо (Тржич), у општини Тржич